Aschau heißen folgende geographischen Objekte:

 Aschau am Inn, Gemeinde im Landkreis Mühldorf am Inn in Bayern
 Aschau im Chiemgau, Gemeinde im Landkreis Rosenheim in Bayern
 Aschau im Zillertal, Gemeinde im Bezirk Schwaz, Tirol
Gemeindeteile:
 Aschau (Allendorf), Ortsteil der Gemeinde Allendorf, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Aschau (Altenhof), Ortsteil der Gemeinde Altenhof (bei Eckernförde), Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Aschau (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aschau (Rettenbach), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Aschau (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Aschau (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aschau (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Aschau (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Aschau im Burgenland, Katastralgemeinde von Oberschützen, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Aschau (Gemeinde Bad Ischl), Ortsteil von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Aschau (Gemeinde Feldkirchen), Katastralgemeinde von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Aschau (Gemeinde Kallham), Ortsteil von Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aschau (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Aschau (Gemeinde St. Wolfgang), Ortschaft von Sankt Wolfgang im Salzkammergut, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Aschau (Gemeinde Hintersee), Ortsteil der Gemeinde Hintersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Aschau (Gemeinde Birkfeld), Katastralgemeinde und Ortschaft von Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Aschau (Gemeinde Fladnitz), Ortsteil der Gemeinde Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Aschau (Gemeinde Grundlsee), Ortslage von Grundlsee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Aschau (Gemeinde Ilz), Ortsteil von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Aschau (Gemeinde Sankt Stefan im Rosental), Katastralgemeinde von Sankt Stefan, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Aschau (Gemeinde Brandenberg), Ortschaft der Gemeinde Brandenberg, Bezirk Kufstein, Tirol
 Aschau im Spertental, Ortsteil der Gemeinde Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol

historisch:
 Landgericht Aschau, in der Grafschaft Tirol bis 1810
 Lechaschau, heutige Gemeinde in Tirol

Gewässer:
 Aschau (Lachte), Nebenfluss der Lachte in Niedersachsen, Deutschland 

Siehe auch:
 Oberaschau
 Anschau